McMaster ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur McMaster (* 1945), irischer Rugby-Union-Spieler
 Cecil McMaster (1895–1981), südafrikanischer Geher
 Drew McMaster (* 1957), britischer Sprinter
 H. R. McMaster (* 1962), US-amerikanischer Generalleutnant, Nationaler Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten unter Donald Trump
 Henry McMaster (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Kyron McMaster (* 1997), Hürdenläufer von den Britischen Jungferninseln
 Robert McMaster (1921–2003), australischer Rugby-Union-Spieler
 Rolland McMaster (1914–2007), US-amerikanischer Gewerkschafter

McMaster steht für:
 McMaster University, Universität in Hamilton, Ontario, Kanada

Siehe auch:
 MacMaster